Llac Bolon, llac situat al territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Bólon, poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia